Церква святої Параскеви П'ятниці — парафія і храм греко-католицької громади Козлівського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Будилів Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
З переказів відомо, що в Будилові була дерев'яна церква святої Параскеви П'ятниці, придбана у Краснопущі та реставрована у 1764 році. У 1932 році закінчили мурувати нову церкву. Архітектор — Євген Нагірний. Храм у листопаді 1933 року освятив о. Роман Дякон.

У 1983 році розпочалася реставрація церкви, тоді ж парафіяни придбали новий іконостас. У тому ж році художник Іван Галишин розписав храм. У 2012 році відновлено купол, а згодом — і весь храм. Над художнім оновленням працював Михайло Николайчук.

Парафія належала УГКЦ до 1946 року та з 1990 року. У 1946—1990 роках — парафія і храм належали РПЦ.

У 1898 р. під час канонічної візитації Бережанського та Козлівського деканатів церкву і парафію Будилова відвідав Галицький митрополит Сильвестр Сембратович. 21 червня 1936 року відбулася візитація єпископа, генерального вікарія Львівської архиєпархії Никити Будки. 9 січня 2007 року — єпископа Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка. 14 листопада 2010 року владика Василій Семенюк, єпарх Тернопільсько-Зборівський, ще раз відвідав парафію святої Параскеви П'ятниці. В оновленому храмі він освятив престол та очолив архиєрейську Божественну літургію.

На території парафії є святе джерело, капличка Успіння Пресвятої Богородиці (2000) і капличка у центрі села (2008). У церкві є мощі святого Пантелеймона.

У 2003 році при храмі створено Марійську дружину. 16—23 листопада 2007 року в селі відбулася Свята місія, яку очолили отці Редемтористи Михайло Шевчишин та Євген Влох, під час якої засновано братство Матері Божої Неустанної Помочі. У 2013 році триденні великопосні реколекції у Будилові проводив о. Юстиніан Городецький з Чину Братів Менших (францисканців), вони завершилися заснуванням молодіжної спільноти «Сипай». У червні 2012 року засновано спільноту «Матері в молитві».

Архітектурний ансамбль складається з церкви, дзвіниці, збудованої у 1991 році (тоді ж було закуплено нові дзвони), двох дерев'яних хрестів, чотирьох кам'яних хрестів з кожної сторони храму.

15 листопада 2011 року на подвір'ї храму освячено скульптурну композицію на честь Пресвятої Богородиці та блаженного Папи Римського Івана Павла II. Освятив її протосинкел архиєпархії о. Андрій Романків. Композиція є першим пам'ятником блаженному Івану Павлу II на території Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Парохи 
 о. Іван Погорецький (1787),
 о. Василь Барилович (1787),
 о. Андрій Левицький (1788—1793),
 о. Олексій Барусевич (1794—1840),
 о. Франциск Балко (1840—1855),
 о. Антон Гриневич (1855—1888),
 о. Юрій Чубатий (1888—1921),
 о. Антон Радомський (1921—1922),
 о. Микола Салій (1922—1931),
 о. Роман Дякон (1932—1942),
 о. Теодозій Петрицький (1942—1944),
 о. Ярослав Тимчишин (1945—?),
 о. Мар'ян Оберлейтнер (1989—2007),
 о. Василь Баглей (2007—2012),
 о. Андрій Гураль (адміністратор з 2013).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Будилів
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1932
засновані в Україні 1932